Gorki – gruppo musicale belga
 Gorki – stazione della metropolitana di Kazan'

 Gorki Leninskie – cittadina della Russia
 Bacino di Gorki – lago artificiale della Russia 
 Gorki – cittadina della Bielorussa del Voblast di Mogilëv
 Distretto di Gorki – Rajon del Voblast di Mogilëv

Pagine correlate 
Gorky
Gor'kij
Gor'kij Park

Altri progetti